Plaats in Indonesië
 Taba Tengah (Bang Haji), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Tengah in de provincie Bengkulu
 Taba Tengah (Selangit), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra